Josep Verdú i Feliu (Vilanova i la Geltrú, 1852 - 1885), escriptor satíric i dramaturg
 Josep Verdú i Mateos (Múrcia, 1931), sindicalista i activista social